Lorraine — французское название Лотарингии.

См. также 
 Lorraine-Dietrich